Vy-le-Ferroux, Haute-Saône
 Vy-lès-Filain, Haute-Saône
 Vy-lès-Lure, Haute-Saône
 Vy-lès-Rupt, Haute-Saône

Vy betekent ook:
 Vy (vervoerbedrijf), een trein- en busmaatschappij in Noorwegen en delen van Zweden